Désiré-Joseph Joulin (1821-1874), un médecin et journaliste français ;
 Jean-Pierre Joulin (1933-2015), un journaliste français ;
 Léon Joulin (1838-1928), un archéologue français ;
 Lucien Joulin (1907-1964), un directeur de la photographie français ;
 Stéphane Joulin (1971-), un handballeur français.

Voir aussi 
 Loi de Joulin, en obstétrique